Bost (Allier), een gemeente in het Franse departement Allier
Bost (Tienen), een deelgemeente van Tienen (provincie Vlaams-Brabant, België) 
Bošt, een plaats in de gemeente Duga Resa

Personen met de achternaam Bost
Pierre Bost, een Franse schrijver